Пруга Ниш—Прешево је магистрална железничка пруга у Србији. Према Уредби о категоризацији железничких пруга број пруге је 102.

Станице и стајалишта

Извори 

Познате пруге
Ниш—Прешево